

Muzyka 
 Billy Talent – kanadyjska grupa muzyczna
 Billy Talent – pierwszy album rockowego zespołu Billy Talent
 Billy Talent II – drugi album rockowego zespołu Billy Talent
 Billy Talent III – czwarty album rockowego zespołu Billy Talent
 Talent Zero – siódma płyta zespołu The Analogs

Rozrywka 
 America's Got Talent – amerykańska wersja talent show Got Talent (polskiego Mam talent!)
 Britain's Got Talent – brytyjska wersja talent show Got Talent (polskiego Mam talent!)
 Got Talent – program rozrywkowy typu talent show i międzynarodowy format telewizyjny mający za zadanie wyłonić krajowy talent
 Mam talent! – program rozrywkowy o charakterze konkursu emitowany przez TVN
 Talent show – typ telewizyjnych programów rozrywkowych, w których z reguły występują osoby wcześniej niezwiązane zawodowo z telewizją

Pozostałe 
 Talent – miasto w USA, w stanie Oregon
 Talent - rzeka w Szwajcarii, w kantonie Vaud
 (33154) Talent – planetoida z pasa głównego asteroid
 Bombardier Talent – rodzaj pociągu
 Jim Talent – polityk amerykański
 Talent – starożytna jednostka miary wagi i pieniądza, używana też w Piśmie Świętym
 Talent – uzdolnienie